Příjmení Dufek nosí více různých osobností:

 Aleš Dufek (* 1973) – český politik a advokát
 Alžběta Dufková (* 1990) – česká sportovkyně, plavkyně
 Antonín Dufek (1913–1983) – český fotbalista
 Antonín Dufek (historik umění) (* 1943) – český historik umění, kurátor, teoretik a kritik fotografie
 Bohumír Dufek (* 1955) – český odborový předák
 Iveta Dufková (* 1965) – operetní sólová zpěvačka-sopranistka a herečka
 Jaroslav Dufek (1934–2011) – český herec
 Josef Dufek (1896–1987) – československý politik a poslanec
 Kristina Dufková (* 1978) – režisérka, animátorka a výtvarnice
 Milan Dufek (1944–2005) – český zpěvák
 Vlasta Dufková (* 1951) – romanistka, překladatelka a básnířka
 Zdeněk Dufek (* 1978) – český politik

Příjmení Dufek vzniklo chybným čtením příjmení Dušek: š se ve starší češtině psalo jako zdvojené dlouhé s (tedy Duſſek), což bylo později zaměněno za f. Z toho důvodu se f také někdy píše zdvojeně: Duffek. Podobný původ má příjmení Dufka. 

podobná příjmení
 Duchek

Odkazy

Reference

Externí odkazy